Сокращение LCS может означать:
 Littoral combat ship — американский корабль прибрежной зоны (литоральный боевой корабль), разработанный в рамках программы LCS.
 League of Legends Championship Series — киберспортивная франшизная лига, высший уровень соревнований по League of Legends в США и Канаде.